Термин Лахиш () может относиться к следующим объектам:

 Лахиш — национальный парк в Израиле, древний библейский город.
 Лахиш — река в Израиле
 Лахиш — региональный совет на юге Израиля, располагающийся в Северном Негеве. 
   — мошав в региональном совете Лахиш в Израиле